El Colegio Universitario Boston es una institución de educación superior fundada en 1955. Su sede principal se encuentra en el edificio Galerías La Paz en la ciudad capital San José.

Historia 

En el año 1952, cinco jóvenes mujeres ingresaron a la Universidad de Costa Rica, rompiendo el paradigma de que la educación universitaria era un privilegio exclusivo de los varones. En el año 1955, después de obtener la licenciatura en el idioma inglés, ellas se propusieron fundar la primera escuela de comercio de Costa Rica, en la que se formarían secretarias bilingües. Fue así como en ese año inició la Escuela Boston.

El lugar donde inició fue en una antigua residencia del padre de una de las fundadoras, ubicada en el centro de la ciudad de San José, a escasos metros de uno de los cines más antiguos, el Cine Variedades.

Durante muchos años, la Escuela Boston se especializó en cursos de Secretariado, Redacción, Archivo, Taquigrafía, Teneduría, Ortografía, Gramática y Mecanografía.

En los últimos años, la Escuela Boston de Secretarias, cambió su nombre a Colegio Universitario Boston y amplió significativamente la oferta de cursos.

Además, en el 2003 se inició la expansión a diferentes puntos del país con la apertura de sedes regionales.

Organización académica 

El Colegio Universitario Boston se encuentra dividido en seis áreas donde se organizan las distintas carreras que brinda.

 Ciencias Empresariales con las carreras de Administración, Contabilidad, Mercadeo, Auditoría, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Telemercadeo, Crédito y Cobro, Salud Ocupacional, Turismo.
 Ciencias Secretariales Secretariado Ejecutivo, Administración Documental, Archivística, Oficinista Informático, Recepcionista.
 Arte y Diseño Decoración de Interiores, Decoración de Espacios Comerciales, Diseño Publicitario, Diseño y Decoración.
 Inglés Inglés como Segunda Lengua, Bachillerato Técnico en Inglés, Call Center Specialist, Call Center Supervisor.
 Cosmetología y Belleza Estilismo Profesional, Especialización en Uñas, Especialización en Maquillaje.
 Informática Aplicaciones Empresariales, Redes, Diseño Web, Programación Web, Mantenimiento y Reparación de Computadoras, Soporte Informático, Desarrollo de Aplicaciones con .Net, Operador de Computadoras, Certificación IC3, Certificación MCAS.

Sedes regionales 

El Colegio Universitario Boston cuenta con distintas sedes en el país, para lograr llegar a un mayor segmento de la población:

 Liberia
 Puntarenas
 Alajuela
 Heredia
 Cartago

Enlaces externos 
 Colegio Universitario Boston

Costa Rica